Changy (Loire)
 Changy (Marne)
 Changy (Saône-et-Loire)